Die Fußball-Oberliga Berlin 1984/85 war die elfte Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.

Meister wurde Tennis Borussia Berlin, das sich damit für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. Dort sicherte sich Tennis Borussia durch den zweiten Platz in der Nordgruppe den Aufstieg. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Vizemeister SC Charlottenburg teil, in der die Mannschaft im Halbfinale gegen DSC Wanne-Eickel verlor.

In die untergeordnete Landesliga stiegen die Neuköllner Sportfreunde und Vorjahres-Aufsteiger Union 06 Berlin ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der VfB Neukölln, Lichtenrader BC 25 und nach zweijähriger Abwesenheit der SC Westend 1901 auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 239 Spielen kamen 51.805 Zuschauer (ø 217 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 2.569 Tennis Borussia Berlin – SC Charlottenburg (28. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 10 TuS Makkabi Berlin – Neuköllner Sportsfreunde (26. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1985
Fußballsaison 1984/85